Karabany – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Karabany – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim